deseret – w wierzeniach ruchu świętych w dniach ostatnich (mormonów) jeredyckie słowo mające oznaczać pszczołę miodną
 Deseret – jednostka osadnicza w Utah w Stanach Zjednoczonych
 Deseret – zaproponowany w 1849 roku stan w Stanach Zjednoczonych
 deseret - system znaków, stworzony w latach 1847 - 1854 na potrzeby wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich